Přídomek Osovští používalo více rodů:
 Osovští z Adlaru podle tvrze Osov, náležící k Adlarům
 Osovští z Doubravice podle Osové, náležící k Benešovcům
 Páni z Osového taktéž podle Osové, náležící k Ronovcům